Wali oder Vali steht für:

 Wali (Mythologie), Gott in der nordischen Mythologie
 Wali (Sprache), afrikanische Sprache
 Walī (türkisch Veli), islamischer Gottesfreund oder Heiratsvormund
 Wālī (türkisch Vali), Statthalter bzw. Provinzgouverneur in islamischen Ländern
 Vali (Ramayana), König der Vanara im indischen Epos Ramayana
 Vali (Volksstamm), sarmatischer Volksstamm bei Ptolemäus

Wali ist der Familienname folgender Personen:
 Ahmad Wali (* um 1940), afghanischer Sänger
 Aminu Bashir Wali (* 1941), nigerianischer Politiker
 Najem Wali (* 1956), irakischer Schriftsteller
 Yousef Wali (1930–2020), ägyptischer Politiker

Siehe auch:
 Walli
 Waly
 Wally
 Valli
 Valy